В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of California 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Керрі Рід і Грір Стівенс виграли титул, у фіналі перемігши пару Сью Баркер і Енн Кійомура-Хаясі 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Бетті Стов (фінал)
 Сью Баркер /  Енн Кійомура-Хаясі (фінал)

 Керрі Рід /  Грір Стівенс (чемпіонки)
 Франсуаза Дюрр /  Вірджинія Вейд (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of California